DGfS steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (ab 1950)
 Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (ab 1978)
 Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen (ab 2007)

Siehe auch:
 Gesellschaft für Strahlenschutz (GSS)

Abkürzung